Obří slalom žen na Zimních olympijských hrách 2022 se konal 7. února 2022 jako první ženský závod v alpském lyžování pekingské olympiády na sjezdovce Ice River Národního centra alpského lyžování v obvodu Jen-čching. První kolo odstartovalo v 10.15 hodin místního času. Do závodu nastoupilo 80 slalomářek ze 49 výprav.

Obhájkyně olympijského zlata Američanka Mikaela Shiffrinová vypadla již v sedmé bráně prvního kola.  Do závodu se kvalifikovaly také stříbrná medailistka z roku 2018 Norka Ragnhild Mowinckelová a bronzová Italka Federica Brignoneová. V předchozí části probíhající sezóny Světového poháru 2021/2022 se konalo šest obřích salomů. Vedení v průběžné klasifikaci držela Švédka Sara Hectorová před Tessou Worleyovou a Shiffrinovou. Úřadující mistryní světa z roku 2021 byla Švýcarka Lara Gutová-Behramiová.

Druhá po prvním kole Rakušanka Katharina Truppová zajela až čtrnáctý nejrychlejší čas ve druhé jízdě, který ji v konečném pořadí odsunul o osm setin sekundy za stupně vítězů.

Šestá po prvním kole Američanka Nina O'Brienová měla těžký pád ve druhé jízdě. Na závěrečném hanku neudržela stabilitu, rozjely se jí lyže a ve velké rychlosti narazila do předposlední branky. V pádu pak doklouzala do prostoru cíle. Utrpěla komplikovanou zlomeninu levé holenní i lýtkové kosti.

Medailistky 
Olympijskou vítězkou se stala 29letá Švédka Sara Hectorová, která naplnila roli hlavní favoritky závodu. Navázala na tři výhry a další dvě pódiová umístění z této disciplíny v probíhající sezóně Světového poháru. Mezi ženami vybojovala první zlatý kov z individuální soutěže vrcholné akce. V roce 2011 již triumfovala v obřím slalomu juniorského světového šampionátu v Crans-Montaně. V této soutěži se tak stala druhou olympijskou šampionkou ze Švédska po triumfu Pernilly Wibergové na ZOH 1992 v Albertville.     

Stříbrnou medaili si odvezla  Italka Federica Brignoneová se ztrátou 28 setin sekundy na vítězku. Vylepšila tím třetí příčku ze Zimní olympiády 2018 a připsala si druhý olympijský kov. Bronz získala 30letá Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, která se na pódium posunula nejrychlejší jízdou druhého kola z osmé příčky po úvodní jízdě. Druhou medaili doplnila svou olympijskou sbírku po sjezdovém bronzu ze Sočských her 2014.

Výsledky

Reference 

Obří slalom žen